Die Sky Open 2008 fanden vom 28. Juli bis 4. August 2008 in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum. Es war mit 140.000 US-Dollar dotiert.

Das Endspiel gewann Wael El Hindi gegen Karim Darwish mit 11:8, 11:5, 5:11 und 11:9. Es war El Hindis sechster Titel auf der PSA World Tour und sein erster bei den Super Series.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Karim Samy einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2008